

Geografia 
Randazzo – comune italiano nella città metropolitana di Catania

Persone 
Antonino da Randazzo – monaco cristiano e agiografo italiano, dell'Ordine dei frati minori
Bruno Randazzo – politico italiano
Cecilia Randazzo, meglio conosciuta come Cecilia Randall – scrittrice italiana
Filippo Randazzo – lunghista italiano
Filippo Randazzo – pittore italiano
Giacomo Randazzo – dirigente sportivo italiano
Luca Randazzo – scrittore italiano
Luigi Randazzo – pallavolista italiano
Maurizio Randazzo – schermidore italiano
Nino Randazzo – politico italo-australiano

Pagine correlate 
 Randi
 Giovanni di Randazzo